En Pologne, Parzęczew peut désigner :

 Parzęczew, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Parzęczew, un village de la voïvodie de Łódź, chef-lieu de la gmina de Parzęczew.